Два корабля ВМС США носили имя USS Vermont в честь Вермонта — 14-го штата США.

 USS Vermont (1848) — один из девяти парусных линейных кораблей, постройка которых была одобрена Конгрессом в 1816 году. Корабль был спущен на воду лишь в 1848 году, в дальнейшем использовался только как блокшив (с 1862 по 1901).
 USS Vermont (BB-20) — броненосец типа «Коннектикут». Спущен на воду в 1905 году, разобран на металл в 1923.